Giovanni Baccaglini (1911-1980) – calciatore italiano
 Paul Baccaglini (1984) – personaggio televisivo e imprenditore statunitense naturalizzato italiano